Suzi Quatro — дебютный студийный альбом американской исполнительницы Сьюзи Кватро, вышедший в октябре 1973 года на лейбле . В Австралии, альбом увидел свет под заголовком Can the Can.

Список композиций

Участники записи 
 Сьюзи Кватро — бас-гитара, вокал
  — гитара и подпевки
 Элистер МакКензи — клавишные и подпевки
 Дэйв Нил — ударные и подпевки

Позиции в хит-парадах

Примечания

Литература 
 
 
 

Дебютные альбомы 1973 года
Альбомы Suzi Quatro